Drenovec (Zavrč)
Drenovec (Črnomelj)

Zie ook:
 Drenovec pri Bukovju
 Drenovec pri Leskovcu